Daniel Morelon (né en 1944), ancien cycliste français.
 Régis Morelon (né en 1941), historien des sciences et orientaliste français.